En Pologne, Tymianka peut désigner :

 Tymianka, village de la voïvodie de Łódź,
 Tymianka, village de la voïvodie de Mazovie,
 Tymianka, village de la voïvodie de Podlachie.